Xanrof ist der Familienname folgender Personen:

 Léon Xanrof (1867–1953), französischer Dramatiker, Komponist und Sänger
 Marguerite Carrère-Xanrof (um 1865–nach 1904), französische Opernsängerin (Sopran)